

Individuell medaljfördelning 
Medaljligan för idrottare med fler än en medalj.

Källor

Noter 

2002
Olympiska vinterspelen 2002